North Vancouver
 North Vancouver (gmina)

Zobacz też